Colón hace referencia a varios artículos:

Personas

Familia de Cristóbal Colón 

 Cristóbal Colón (m. 1506), navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias al servicio de la Corona de Castilla, famoso por haber realizado el denominado descubrimiento de América, en 1492. 
 Diego Colón (m. 1526), hijo y sucesor de Cristóbal Colón en el almirantazgo, virreinato y gobierno de las Indias.
 Luis Colón (1522-1572), hijo de Diego Colón y María Álvarez de Toledo, y primer duque de Veragua.
 Hernando Colón o Fernando Colón (1488-1539), bibliógrafo y cosmógrafo español, hijo de Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez de Arana.
 Bartolomé Colón (1461-1514), navegante y cartógrafo italiano, hermano menor de Cristóbal Colón.
 Diego Colón (¿1468? - 1515), marinero y gobernante italiano, hermano menor de Cristóbal y Bartolomé Colón.
 Baltasar Colón italiano del siglo XVI, que llegó a España alegando derechos a la sucesión de Cristóbal Colón.
 Cristóbal Colón de la Cerda (1837-1910), XIV duque de Veragua, político español, ministro de Fomento y posteriormente de Marina durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
 Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto (1925-1986), XVII duque de Veragua, vicealmirante de la Armada Española, asesinado por ETA.
 Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel (n. 1949), XVIII duque de Veragua.

Otras 

 Willie Colón (n. 1950), cantante, compositor, arreglista y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño.
 María Caridad Colón (n. 1958), atleta cubana, campeona olímpica de lanzamiento de jabalina.
 Carlos Colón (n. 1948), luchador profesional puertorriqueño retirado.
 Carlos Colón, Jr. (n. 1979), conocido como Carlito, luchador profesional de la empresa World Wrestling Entertainment.
 Edwin Colón (n. 1982), conocido como Primo, luchador profesional de la empresa World Wrestling Entertainment.

Monedas 

 Colón (moneda de El Salvador)
 Colón (moneda de Costa Rica)

Divisiones administrativas

En Argentina 

 Colón, municipio de la provincia de Entre Ríos, sobre el río Uruguay.
 Colón, ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.
 Departamento Colón, de la provincia de Entre Ríos.
 Departamento Colón, de la provincia de Córdoba.
 Partido de Colón, del norte de la provincia de Buenos Aires.

En Colombia 

 Colón, municipio del departamento de Nariño.
 Colón, municipio del departamento de Putumayo.

En Costa Rica 

 Ciudad Colón, distrito y cabecera del cantón de Mora, provincia de San José.

En Cuba 

 Colón, ciudad cabecera y municipio de la provincia de Matanzas.

En El Salvador 

 Colón, municipio del departamento de La Libertad.

En Estados Unidos 

 Colón, villa del condado de St. Joseph, estado de Míchigan.
 Colón, villa del condado de Saunders,  estado de Nebraska.

En Honduras 

 Departamento de Colón, al norte del país.

En México 

 Colón, municipio de Querétaro.

En Panamá 

 Colón, ciudad capital de la provincia homónima.
 Provincia de Colón, en cuya sección norte se localiza el Canal de Panamá.
 Distrito de Colón, de la provincia homónima.
 Departamento de Colón, hoy extinto.

En Uruguay 

 Colón, pueblo del departamento de Lavalleja.
 Villa Colón, barrio del norte de la ciudad de Montevideo.

En Venezuela 

 Colón, municipio del estado Zulia.
 Distrito Colón, hoy extinto.
 San Juan de Colón, ciudad capital del municipio de Ayacucho, en el estado de Táchira.
 Territorio Federal Colón, desaparecido.

Geografía 

 Pico Cristóbal Colón, montaña más alta en Colombia con más prominencia en el mundo.
 Isla Colón, la principal del archipiélago de, situado al noroeste . 
 Riacho Colón, un pequeño curso de agua de la Argentina, ubicado al noroeste de la isla Soledad, en el archipiélago de las Malvinas.

Toponimia

En Argentina 

 Teatro Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo.
 Club Atlético Colón, de la ciudad de Santa Fe y uno de los más tradicionales del principal torneo de clubes de la Argentina.
 Colón Athletic Club, de la Ciudad de Buenos Aires, participó en la AAFL entre 1901 y 1902.

En Colombia 

 Teatro de Cristóbal Colón, en Bogotá.

En México 

 Club Deportivo Colón, antiguo equipo de fútbol que jugó en la liga amateur de Jalisco antes de la profesionalización y creación de la primera división mexicana.

En Uruguay 

 Colón Fútbol Club, club de fútbol y básquetbol de la ciudad de Montevideo.